Lebensläufe bezeichnet

 die Mehrzahl einer Biographie
 Lebensläufe (Radio Bremen), eine ab 1971 von Radio Bremen produzierte Fernsehsendung
 Lebensläufe (Fernsehsendung), ab 1998 im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) regelmäßig ausgestrahlte Fernsehsendung
 Lebensläufe zwischen Elbe und Weser, Untertitel ein biographisches Lexikon, mehrbändiges Nachschlagewerk mit Biographien aus dem Landkreis Stade

Siehe auch
 Lebenslauf
 Vita